Эскусан () — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Эскусан () — коммуна во Франции, департамент Тарн